Urbaniak ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Urbaniak (* 1978), deutscher Leichtathlet
 Dorota Urbaniak (* 1972), kanadische Ruderin
 Hans-Eberhard Urbaniak (* 1929), deutscher Gewerkschaftssekretär und Politiker (SPD)
 Hilde Urbaniak († 2007), deutsche Kanutin
 James Urbaniak (* 1963), US-amerikanischer Schauspieler
 Jarosław Urbaniak (* 1966), polnischer Politiker (Platforma Obywatelska)
 Kazimierz Urbaniak (* 1965), polnischer Biathlet
 Krzysztof Urbaniak (* 1984), polnischer Organist und Cembalist, Herausgeber Alter Musik und Hochschuldozent
 Lena Urbaniak (* 1992), deutsche Leichtathletin
 Michał Urbaniak (* 1943), polnischer Jazz-Musiker
 Urszula Urbaniak (* 1943), polnische Jazz-Sängerin, siehe Urszula Dudziak